Imię i nazwisko William Hennessy nosili lub noszą m.in.:
 William Hennessy (1839–1917) – irlandzki malarz
 William Hennessy (1872–?) – amerykański zapaśnik, olimpijczyk z 1904
 William Hennessy – australijski skrzypek